Монона (): североамериканский топоним.

Штат Айова 
 Монона — город в штате Айова, США.
 Монона — округ штата Айова, США.

Штат Висконсин 
 Монона — город в штате Висконсин, США.
 Монона — озеро в США, штат Висконсин.